Letterkenny est la plus grande ville du Comté de Donegal en Irlande.
Lettekenny est une série télévisée canadienne.